Арма́та:
 Армата — название одного из первых образцов пушки на Руси, появилась во 2-й половине XIV века.
 «Армата» — российская универсальная боевая гусеничная платформа.

См. также 
 Гармата